Stefan (Jaworski) (1658-1722) – prawosławny metropolita riazański
 Stefan Jaworski (ur. 1946) – sędzia
 Stefan Jaworski (1923–1979) – generał brygady Wojska Polskiego
 Stefan Jaworski (1896–1915) – ułan Legionów Polskich